Nguinda peut désigner :
 Nguinda, un village du Cameroun dans la commune d'Awaé ;
 Nguinda, un village du Cameroun, dans la commune de Diang ;
 Nguinda, un village du Cameroun dans la commune de Dimako ;
 Nguinda I, un village du Cameroun dans la commune de Lembe-Yezoum ;
 Nguinda II, un village du Cameroun dans la commune de Lembe-Yezoum ;
 Nguinda, un village du Cameroun dans la commune d'Olanguina.